Уэльс — 3-я по численности населения и площади территории административно-политическая часть Великобритании. По оценкам 2019 года численность населения Уэльса составляет 3 152 879 человек, плотность населения — 148 чел./км2. Согласно данным переписи населения 2011 года численность населения составляла 3 063 456 человек.

Пик прироста населения Уэльса пришёлся на период промышленной революции в Великобритании, затем прирост несколько замедлился. На 1920-е годы пришёлся пик демографического кризиса, после которого население снова начало увеличиваться, хотя и медленнее. К 1970-м годам началось изменение структуры населения от классической пирамидальной формы в 1971 году, которая отражает увеличение рождаемости и смертности, к прямоугольной форме, с меньшим количеством детей и большим числом пожилых людей в 2005 году, отражает более позднюю стадию демографического перехода. Население Уэльса продолжает и в настоящее время стабильно расти, однако, в основном за счёт положительного сальдо миграции.

В 2005 году население Уэльса составило 2,96 млн чел. по сравнению с 2,74 млн чел. в 1971 году. Тем не менее, в начале 1980-х годов численность населения снизилась в связи эмиграцией. Затем рост населения шёл в большей степени за счёт иммиграции, чем естественного прироста, равнявшегося приблизительно нулю с начала 1970-х годов.

В 2005 году Уэльс составлял 4,9 % населения Великобритании, в отличие от 5 % в период с середины 1970-х до конца 1990-х. По состоянию на 2010 год 58 % новорождённых в Уэльсе были рождены вне брака. В настоящее время Уэльс и Шотландия являются единственными регионами в Великобритании, где большинство детей рождаются вне брака (50,2 % родившихся вне брака в Шотландии в 2010 году). Уэльс (наряду с Шотландией) по данным 2005 года имел самый высокий уровень смертности (10,9 ‰) в 2005 году.

Изменение численности населения 

Население Уэльса удвоилось с 587 000 чел. в 1801 году до 1 163 000 чел. в 1851 году и достигло 2 421 000 чел. к 1911 году. Основная часть прироста была сосредоточена в угледобывающих графствах, в особенности в Гламоргане, население которого увеличилось с 71 000 чел. в 1801 году до 232 000 чел. в 1851 году и 1 122 000 чел. в 1911 году. Часть этого прироста можно отнести к демографическому переходу, наблюдавшегося в большинстве индустриализировавшихся графств во время промышленной революции, когда смертность уменьшилась, а рождаемость осталась на том же уровне, что и раньше.

Нынешняя ситуация 
 2011 года зафиксировала, что население Уэльса составляет 3 063 456 чел., наибольший результат в истории. По состоянию на 2011 год 27 % (837 000 чел.) населения составляли люди, рождённые за пределами Уэльса, включая 636 000 чел. (21 % от всего населения), которые родились в Англии. Основная часть населения и индустриальные зоны сосредоточены в Южном Уэльсе, включая города Кардифф, Суонси, Ньюпорт, а также соседние , существенное количество населения сосредоточено на северо-востоке вокруг Рексема и Флинтшира.

Этнический и расовый состав 
Согласно переписи 2001 года, 96 % населения составляли белые британцы, а небелое население — 2,1 % (в основном ). Большинство групп небелого населения было сосредоточено в Кардиффе, Ньюпорте и Суонси. Валлийские азиатские и африканские сообщества сформировались в основном посредством иммиграции после Второй мировой войны. В начале XXI века в некоторых частях Уэльса наблюдалось увеличение потока иммигрантов из стран, незадолго до этого вошедших в ЕС, таких как Польша, хотя исследование 2007 года выявило относительно небольшое число трудоустроенных иммигрантов из стран бывшего Восточного блока в Уэльсе, по сравнению с другими регионами Великобритании. Перепись населения Великобритании 2001 года критиковалась в Уэльсе за непредоставление респондентам возможности отнести себя к этнической группе «валлийцы». Частично для того, чтобы решить эту проблему, в перепись 2011 года был введён вопрос «Как вы бы описали свою национальную принадлежность?» (). Респондентам сообщали, что они могут выбрать «всё, что подходит» из списка возможных вариантов, который включал и валлийцев. В итоге 57,5 % населения Уэльса указали свою национальную принадлежность только как валлийцы, 7,1 % отнесли себя и к валлийцам, и к британцам. 34,1 % не отнесли себя к валлийцам. 16,9 % от населения отнесли себя только к британцам, 9,4 % отнесли себя к британцам, а также указали какую-либо другую национальную принадлежность. 73,7 % не отнесли себя к британцам. 11,2 % отнесли себя только к англичанам, 2,6 % указали свою принадлежность к англичанам, а также какой-либо другой группе.

Перепись 2011 года обнаружила Уэльс менее этнически разнообразным, чем любой регион Англии: 93,2 % отнесли себя к белым британцам (включая валлийцев, англичан, шотландцев и северных ирландцев), 2,4 % — к «другим белым» (включая ирландцев), 2,2 % — к азиатам (включая британских азиатов), 1 % — к смешанным, 0,6 % к чёрным (включая африканцев,  и чёрных британцев). Самый маленький удельный вес белых британцев (80,3 %) был зафиксирован в Кардиффе.

Расселение неместного населения 
По данным 2001 года, четверть населения Уэльса составляли люди, рождённые за его пределами, в основном в Англии, около 3 % населения — люди, рождённые за пределами Великобритании. Удельный вес населения, рождённого в Уэльсе, варьируется по территории, с наибольшим процентом в долинах Южного Уэльса и наименьшим в  и частях северо-востока. Так, в Блайнай-Гвенте и Мертир-Тидвиле 92 % населения составляли люди, которые были рождены в Уэльсе, для сравнения, в  графствах Флинтшир и Поуис удельный вес таких людей составлял 51 % и 56 %, соответственно. Чуть более 1,75 млн американцев во время переписи населения США 2010 года сообщили, что имеют , так же как 440 965 канадцев во время переписи 2006 года.

Рождаемость 
Суммарный коэффициент рождаемости (СКР) в Уэльсе составлял 1,9 в 2011 году, что меньше уровня воспроизводства (2,1). Большинство рождений приходится на незамужних женщин (58 % по состоянию на 2011 год). Примерно каждый десятый новорождённый (10,7 % от общего числа родившихся детей) — ребёнок матери, родившейся за границей. Этот процент очень сильно увеличился по сравнению с 2001 годом, когда он составлял 5,2 %.

Демографическая статистика

Примечания 

Уэльс
Население Великобритании